Caimito – comune della Colombia nel Dipartimento di Sucre
 Caimito – comune di Cuba nella Provincia de L'Avana
 Caimito – comune di Panama
 Caimito – fiume di Panama